Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2007 прошёл в городе Эдмонтон (пров. Альберта, Канада) с 31 марта по 8 апреля 2007 года. Турнир прошёл в 49-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 18-й раз. В Эдмонтоне турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 30-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Германии со счётом 8:3. Третье место заняла сборная США, проигравшая полуфинал (первая медаль сборной США за период после ). Четвёртое место заняла сборная Швейцарии, проигравшая сборной США четвертьфинал между командами, занявшими на групповом этапе 3-е и 4-е место. Матч за бронзовые медали не проводился.

Был установлен рекорд посещаемости за всё время проведения мужских чемпионатов мира — 184 тысячи 970 зрителей.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в стадию плей-офф, разыгрывающуюся по «системе с выбыванием Пейджа» (): в четвертьфинале-1 занявшая на групповом этапе 1-е место команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем четвертьфинала-2 (между 3-й и 4-й командами) за выход в финал. Матч за бронзовую медаль не проводится (эти матчи вновь стали проводиться на ), занявшей 3-е место в чемпионате считается команда, проигравшая полуфинал.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (как сборная принимающей страны; Канаду представляла команда-победитель , скип Гленн Ховард), Шотландии (как ), семь европейских мужских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2006 года (кроме сборной Шотландии), а также сборные Австралии и Республики Корея (получившие квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2006).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в четвертьфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в четвертьфинал-2 плей-офф.

Сборные Германии, Швеции, Финляндии и Франции прошли в тай-брейки, где по олимпийской системе разыграли право выйти в четвертьфинал-2 плей-офф с 4-го места в группе.

Тай-брейки

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Ральф Штёкли (сборная Швейцарии).

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2007

2007
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
2007 год в кёрлинге
Март 2007 года
Апрель 2007 года
Чемпионаты мира в Канаде